Villain, termine inglese per "cattivo", può riferirsi a:

Cinema
 Il mascalzone (Villain) – film del 1971 diretto da Michael Tuchner
 Villain – film del 2002 diretto da K. S. Ravikumar
 Akunin (Villain) – film del 2010 diretto da Lee Sang-il
 Villain – film di 2018 diretto da Prem

Musica
 Villain – album dei Attila del 2019
 Villain – canzone di Hedley dall'album Hedley
 Villain – canzone di Jennifer Lopez dall'album Love?
 Villain – canzone dei Theory of a Deadman dall'album The Truth Is...
 Villain – canzone di Speedy Ortiz dall'album Twerp Verse
 Villain – canzone dei YoungBoy Never Broke Again dall'album Until Death Call My Name

Persone
 François-Xavier Villain (1950) – politico francese
 Henri Villain (1878-1938) – pittore e disegnatore francese
 Jean-Paul Villain (1946) – ex siepista francese
 Raoul Villain (1885-1936) – attivista nazionalista francese

Altro
 Villain – montagne russe di Aurora (Ohio)

Pagine correlate
 The Villain